Никола́й Алекса́ндрович Ани́симов:

 Анисимов, Николай Александрович (1891—1960) — советский деятель народного образования, педагог, финно-угровед.
 Анисимов, Николай Александрович (в монашестве Нестор; 1885—1962) — епископ Православной Российской Церкви, митрополит Кировоградский и Николаевский.